Bognár Éva
 Bognár Éva (1948) kertészmérnök, növényvédelmi szakmérnök
Bognár Évi
 Bognár Évi (1977) énekesnő (Baby Sisters)